Engizek ist der Familienname der folgenden Personen:

 Ekrem Engizek (* 1988), deutscher Regisseur, Produzent und Drehbuchautor
 Kerim Engizek (* 1991), deutscher Mixed-Martial-Arts-Kämpfer 
 Sabia Engizek (* 1978),  türkisch-deutsches Model und Tänzerin siehe Sabia Boulahrouz

Siehe auch
 Engizek Dağı (2770 m), Berg in der Türkei